Eppur si muove (tradusă ad-literam „Și totuși se mișcă”, alternativ „Și totuși se învârte”) este o expresie pretinsă a fi fost rostită de Galileo Galilei.

Eppur si muove se poate referi, de asemenea, la:
 Eppur si muove (EP), un EP din 2006 al trupei Enigma
 Eppur si muove (serial de televiziune), un serial italian de televiziune
 Eppur Si Muove (album), un album din 2004 al trupei Haggard
 „Eppur Si Muove” (The West Wing), un episod din 2004 al serialului The West Wing
 „Eppur si muove”, un cântec al formației Enigma de pe albumul A Posteriori
 Eppur si muove, o biografie ficțională a lui Károly Kisfaludy scrisă de Mór Jókai
 Eppur Si Muove, o carte scrisă de Stefan Marinov
 Eppur si muove, o compoziție pentru orgă a lui Robert Simpson
 Eppur si muove, un compoziția pentru flaut a lui Anatol Vieru

Dezambiguizare